Kayentavenator elyseae es la única especie conocida del género extinto Kayentavenator (en latín "cazador de Kayenta ") es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo Tetanuro, que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 203 a 197 millones de años, entre el Hettangiense y el Sinemuriense, en lo que hoy es Norteamérica.

Descripción 
El espécimen holotipo de K. elysiae es un juvenil, como lo demuestran las espinas neurales sin fusionar, y se ha calculado que medía 1,1 metros de altura en la cadera. El tamaño adulto de Kayentavenator es desconocido, pero se cree que pudo medir un máximo de 3-3,5 m. La aparición de un foramen púbico es una de las características que Gay utiliza para separar a Kayentavenator del contemporáneo, y más conocido Dilophosaurus. Dilophosaurus carece de una fenestra púbica como un subadulto o un adulto, siendo muy poco probable que haya una en cualquier etapa de la ontogenia. Apomorfías incluyen un acetábulo elipsoide, el trocánter mayor y la cabeza del fémur parecen haber estado fundidas, una cresta que se extiende mediodistal 50% de la longitud del fémur, así como un cóndilo accesorio prominente en el cóndilo femoral medial, una ranura dorsal superficie de la cabeza femoral que se extiende desde la línea central del cuerpo, y muy estrechas vértebras caudales centrales.

Descubrimiento e investigación 
Los únicos fósiles conocidos de Kayentavenator fueron excavados por el Museo de Paleontología de la Universidad de California de la Nación Navajo en Arizona. Fue descrito en 2010, basado en un esqueleto fósil parcial, que consiste de una parte de la pelvis, extremidades posteriores parcial, y las vértebras. Los fósiles fueron recuperados de la Formación Kayenta del noreste de Arizona y se describieron en 2010.

Clasificación 
Timothy Rowe originalmente asignó el holotipo de Kayentavenator a la celofisoide Megapnosaurus kayentakatae. Es poco probable que en realidad Kayentavenator sea cogenérico con Megapnosaurus debido al número de caracteres de tetanuro que Kayentavenator posee y de los que M. kayentakatae carece, como la fenestra púbica y una cresta afilada en la cara medial de la tibia. Un análisis cladístico de los restos mostró a Kayentavenator por fuera de Coelophysidae, y estando más cerca de Allosaurus. Esto haría de Kayentavenator el tetanuro más antiguo conocido de América del Norte. El carácter fragmentario de los restos de Kayentavenator hace que el tema permanezca abierto a más de una interpretación.

Filogenia

Paleoecología

Hábitat 
El único espécimen conocido de Kayentavenator , UCMP V128659, fue recuperado del miembro de Facies Silty de la formación Kayenta, en el noreste de Arizona. Todavía no se ha realizado una datación radiométrica definitiva de esta formación, y la correlación estratigráfica disponible se ha basado en una combinación de fechas radiométricas de fósiles de vertebrados, magnetoestratigrafía y evidencia de polen. Se ha supuesto que la formación Kayenta fue depositada durante las etapas Sinemuriense y Pliensbachiense del Período Jurásico temprano o hace aproximadamente 199 a 182 millones de años. La formación Kayenta es parte del grupo Glen Canyon que incluye formaciones no solo en el norte de Arizona sino también en partes del sureste de Utah, el oeste de Colorado y el noroeste de Nuevo México. La formación fue depositada principalmente por ríos. Durante el período Jurásico temprano, la tierra que ahora es la formación Kayenta experimentó veranos lluviosos e inviernos secos. En el período Jurásico medio estaba siendo invadido desde el norte por un campo de dunas arenosas que se convertiría en la arenisca Navajo. Los animales se adaptaron a un clima estacional y se pudo encontrar abundante agua en arroyos, estanques y lagos.

Paleofauna 
Kayentavenator compartió su paleoambiente con otros dinosaurios, como varios terópodos, como Dilophosaurus , Coelophysis kayentakatae y el terópodo "Shake N Bake", el sauropodomorfo basal Sarahsaurus , heterodontosauridos y los dinosaurios blindados Scelidosaurus y Scutellosaurus. La formación Kayenta ha producido los restos de tres taxones celofisoides de diferente tamaño corporal, que representan la fauna de ceratosaurios más diversa conocida hasta ahora. La formación Kayenta ha producido un pequeño pero creciente conjunto de organismos. Vertebrados presentes en la Formación Kayenta en el momento de Kayentavenator incluyen tiburones Hybodontidae, peces óseos indeterminado, pulmonados, salamandras, la rana Prosalirus, el Caeciliidae Eocaecilia , la tortuga Kayentachelys , un reptil esfenodontido, diferentes lagartos y pterosaurios Rhamphinion. También estuvieron presentes los sinapsidos Dinnebitodon, Kayentatherium, Oligokyphus, morganucodóntidos, el posible mamífero verdadero temprano Dinnetherium y un mamífero haramiyido. Varios cocodrilomorfos tempranos estuvieron presentes, incluidos Calsoyasuchus , Eopneumatosuchus , Kayentasuchus y Protosuchus.

Los fósiles de trazas de vertebrados de esta área incluyeron coprolitos  y las huellas de terápsidos , animales similares a lagartos y dinosaurios, que proporcionaron evidencia de que estos animales también estaban presentes. Los no vertebrados en este ecosistema incluían piedra caliza microbiana o "algas", bivalvos de agua dulce, mejillones y caracoles de agua dulce  y ostrácodos. La vida vegetal conocida de esta área incluía árboles que se conservaron como madera petrificada.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias 

Coelophysoidea
Dinosaurios del Jurásico Temprano
Dinosaurios de América del Norte